Fülöp Zsigmond (1878–1940) művelődéstörténész, bankár, újságíró, polgármester
 Fülöp Zsigmond (1882–1948) fordító, lapszerkesztő, tanár, természettudományi író
 Fülöp Zsigmond (1935–2014) színész (születési neve: Fritz Zsigmond)